Michael Sandner ist der Name folgender Personen:

* Michael Sandner (Rennfahrer) (* 1998), österreichischer Motocrossfahrer
 Michael Sandner (Tontechniker), deutscher Tonmeister und Hochschullehrer